Криворізька волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Криворізька волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Криворізька волость — Херсонського повіту Херсонської губернії.